Nørbæk kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nørbæk (Esbjerg Kommune) – et vandareal i Seem Sogn og Spandet Sogn, Esbjerg Kommune
 Nørbæk (Randers Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørbæk Sogn, Randers Kommune
 Nørbæk (Silkeborg Kommune) – et vandareal i Gjern Sogn og Tvilum Sogn, Silkeborg Kommune
 Nørbæk (Varde Kommune) – et vandareal i Næsbjerg Sogn og Øse Sogn, Varde Kommune